Игра престолов:

 «Игра престолов» — первая книга из серии «Песнь Льда и Огня», написанной американским писателем Джорджем Р. Р. Мартином.
 «Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, выходивший в 2011—2019 годах, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина.
 «Игра престолов» — карточная игра для 2—4 игроков (базовый набор + дополнительные наборы карт).
 «Игра престолов» — настольная игра для 3—5 игроков.
 «Игра престолов: Начало» — стратегическая компьютерная игра по мотивам «Песни Льда и Огня».
 «Игра Престолов» — ролевая компьютерная игра, выпущенная в 2012 году по мотивам «Песни Льда и Огня».
 «Игра Престолов» — эпизодическая приключенческая однопользовательская компьютерная игра, выпущенная в 2014 году и основанная на серии книг «Песнь Льда и Огня» и сериале «Игра престолов».